Plaatsen
Indijk (dorp), dorp in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.
Indijk (Bozum), buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.
Indijk (Tietjerksteradeel), buurtschap in de Friese gemeente Tietjerksteradeel.
Indijk (Harmelen), buurtschap, voormalige heerlijkheid en voormalige gemeente in de Utrechtse gemeente Woerden.

Water
Indijk (Hindeloopen), kanaal tussen Hindeloopen en Koudum in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.
De Indijk (Parrega), water ten westen van Parrega in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.

Overig
De Indijk (waterschap), voormalig waterschap in de provincie Friesland.